Чемпионат Европы по боксу 2006 года прошёл в Пловдиве (Болгария) с 13 по 23 июля. Это был 36 чемпионат, организованный Европейской ассоциацией любительского бокса (ЕАЛБ, EABA). На чемпионат приехали 236 спортсменов из 40 стран (Великобритания была представлена четырьмя сборными).

На чемпионате доминировали боксёры из России, которые в полном составе пробились в финалы чемпионата. Российские боксёры уступили в двух финалах, позволив завоевать по одной золотой медали сборным Болгарии и Украины. Всего двадцать сборных стали призёрами чемпионата.

Одним из открытий турнира стал украинский боксёр Денис Пояцыка, который сумел завоевать титул чемпиона в весовой категории до 91 килограммов, одержав пять досрочных побед.

Общие сведения о регламенте турнира 

К участию в чемпионате приглашались национальные федерации, входящие в Европейскую ассоциацию любительского бокса. Таким образом, Великобритания была представлена четырьмя сборными: Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии. Соревнования проводились в одиннадцати весовых категориях. Каждая сборная могла заявить по одному участнику в каждой весовой категории. Таким образом, максимальное количество боксёров в сборной не могло превышать одиннадцати человек. Тем не менее, только семь сборных заявили спортсменов во всех весовых категориях, а остальные были представлены в неполных составах.

Поединки состояли из четырёх раундов, однако поединок может быть закончен досрочно ввиду явного преимущества (по решению судей, по ударам в голову или по очкам при преимуществе одного из оппонентов более 20 очков) одного из оппонентов или нокаута. В финальных боях ограничение на преимущество в 20 ударов было отменено. В процессе поединка судьи подсчитывают количество ударов по корпусу и по голове. По окончании четырёх раундов судьи принимают решение о победителе на основании количество нанесённых соперниками ударов. Перед каждым поединком проводилась открытая жеребьевка судей. Запрещены удары локтями и по затылку.

Национальные сборные

Медалисты

Поединки

До 48 килограмма 

Отборочные поединки:
 15 июля 2006: Вячеслав Гожан (Молдавия) я.п.о.(3) Димитр Димитров (Болгария)
 15 июля 2006: Мохамед Насир (Уэльс) 34:13 Мариус Вишняускас (Литва)
 15 июля 2006: Джейхун Абиев (Азербайджан) 39:21 Антон Бекиш (Белоруссия)

До 51 килограмма 

Отборочные поединки:
 14 июля 2006: Виталий Волков (Украина) я.п.о.(2) Веронел Тарау (Румыния)

До 54 килограмм 

Отборочные поединки:
 15 июля 2006: Али Халлаб (Франция) я.п.о.(2) Антонин Лазок (Чехия)
 15 июля 2006: Детелин Далаклиев (Болгария) 24:13 Хаважи Хацыгов (Белоруссия)

До 57 килограмм 

Отборочные поединки:
 14 июля 2006: Эрик Донован (Ирландия) 33:29 Якуп Калич (Турция)
 14 июля 2006: Алексей Шайдулин (Болгария) 30:22 Андреас Пропп (Германия)

До 60 килограмм 

 15 июля 2006: Александр Ключко (Украина) 30:18 Доменико Валентино (Италия)
 15 июля 2006: Фрэнки Гэвин (Англия) я.п.о.(3) Семен Амаланий (Молдавия)
 15 июля 2006: Ромал Аманов (Азербайджан) 54:53 Самет Хусейнов (Болгария)
 15 июля 2006: Адриан Александру (Румыния) 47:26 Филип Палих (Хорватия)
 15 июля 2006: Артур Шмидт (Германия) я.п.о.(3) Нерсад Малесевич (Сербия)
 15 июля 2006: Айдын Сельчук (Турция) 35:11 Юсси Койвула (Финляндия)

До 64 килограммов 

Отборочные поединки:
 14 июля 2006: Олег Комиссаров (Россия) 24:11 Эрик Рот (Швеция)
 14 июля 2006: Сергей Евстафьев (Белоруссия) я.п.о.(3) Хосе Гутьеррес (Испания)
 14 июля 2006: Анер Агбария (Израиль) 32:20 Златко Дошляк (Сербия)
 14 июля 2006: Сергей Кудрявцев (Македония) 25:24 Джейми Кокс (Англия)
 14 июля 2006: Микола Семеняга (Украина) 37:14 Мохамед Массуди (Норвегия)
 14 июля 2006: Ионут Георге (Румыния) 28:14 Ондер Сипал (Турция)
 14 июля 2006: Ян Романовский (Литва) 26:22 Мариуш Коперски (Польша)
 14 июля 2006: Борис Георгиев (Болгария) 24:12 Кармин Чирилло (Италия)
 14 июля 2006: Эмиль Махаррамов (Азербайджан) отзыв(2) Павол Главачка (Словакия)
 14 июля 2006: Эмир Телелович (Босния) 30:14 Александр Струмилов (Латвия)
 14 июля 2006: Борис Каталинич (Хорватия) 36:15 Анатолий Андреев (Молдавия)

До 69 килограммов 

Отборочные поединки:
 15 июля 2006: Бюлент Улусой (Турция) 26:22 Яаоид Чигье (Франция)
 15 июля 2006: Андрей Баланов (Россия) я.п.(2) Кристофер Карслан (Шотландия)
 15 июля 2006: Зоран Митрович (Сербия) 34:24 Нейл Перкинс (Англия)
 15 июля 2006: Магомед Нурудинов (Белоруссия) 32:17 Орхан Озтук (Голландия)
 15 июля 2006: Спас Генов (Болгария) 24:21 Насими Айдинов (Азербайджан)
 15 июля 2006: Михал Старбала (Польша) 34:16 Раду Зариф (Румыния)
 15 июля 2006: Артур Акавов (Эстония) травма(2) Ардиан Красники (Швейцария)
 15 июля 2006: Рои Шихан (Ирландия) 37:19 Чирилло Микеле (Италия)
 15 июля 2006: Кахабер Жвания (Грузия) я.п.о.(3) Ансси Корхонен (Финляндия)
 15 июля 2006: Виталий Грушак (Молдавия) я.п.о.(3) Мариано Иларио (Испания)

До 75 килограммов 

Отборочные поединки:
 14 июля 2006: Даррен О’Нилл (Ирландия) я.п.о.(2) Сергей Голованов (Израиль)
 14 июля 2006: Матвей Коробов (Россия) я.п.о.(2) Донатс Бондоровас (Литва)
 14 июля 2006: Себастьян Радкевич (Польша) травма(2) Константин Буга (Германия)
 14 июля 2006: Саваш Кая (Турция) 26:11 Виктор Коцудянский (Молдавия)
 14 июля 2006: Анастасиос Бердесис (Греция) я.п.о.(3) Гунлауссон Бредфорд (Исландия)
 14 июля 2006: Андраник Акопян (Армения) 31:21 Джеймс Дигейл (Англия)
 14 июля 2006: Реваз Карелишвили (Грузия) 32:32 (решение судей) Рональд Гаврил (Румыния)
 14 июля 2006: Бадоу Як (Швеция) 30:16 Матея Маткович (Хорватия)
 14 июля 2006: Александр Усик (Украина) я.п.о.(3) Балаш Келемен (Венгрия)

До 81 килограмма 

Отборочные поединки:
 15 июля 2006: Даугирдас Шемётас (Литва) 32:27 Евгений Черновол (Молдавия)
 15 июля 2006: Исмаил Силлах (Украина) я.п.(1) Давид Циклаури (Грузия)
 15 июля 2006: Андрей Мирук (Белоруссия) 34:18 Гари Барр (Англия)
 15 июля 2006: Имре Шелло (Венгрия) я.п.о.(3) Петр Новотны (Чехия)
 15 июля 2006: Бабакар Камара (Швеция) отказ Бахрам Музаффер (Турция)

До 91 килограмма 

Отборочные поединки:
 14 июля 2006: Денис Пояцыка (Украина) я.п.о.(3) Юзеф Абделхани (Израиль)
 14 июля 2006: Виталиус Субакиус (Латвии) 21:14 Бека Лобзанидзе (Грузия)
 14 июля 2006: Лукаш Виктора (Чехия) 32:22 Тони Белью (Англия)
 14 июля 2006: Эльчин Ализаде (Азербайджан) 30:15 Пламен Недялков (Болгария)
 14 июля 2006: Джон Бунба (Франция) 23:12 Мемнух Хадич (Босния)
 14 июля 2006: Виктор Зуев (Белоруссия) отзыв(2) Разван Гояну (Румыния)
 14 июля 2006: Йожеф Дармош (Венгрия) я.п.г.(2) Милорад Гаянович (Черногория)
 14 июля 2006: Михаил Мунтян (Молдавия) 12:12 (решение судей) Стефен Симмонс (Шотландия)

Свыше 91 килограммов 

Отборочные поединки:
 15 июля 2006: Вячеслав Глазков (Украина) 31:21 Александр Апанасенок (Белоруссия)
 15 июля 2006: Чаба Куртуш (Венгрия) я.п.о.(2) Никола Вуясинович (Швейцария)
 15 июля 2006: Витас Паулюс (Литва) 27:11 Денис Урсу (Молдавия)

Расшифровки 
 № — везде номер раунда
 я.п.(№) (RSCH) — Победа за явным преимуществом.
 я.п.г.(№) (RSCH) — Победа за явным преимуществом по ударам в голову.
 я.п.о.(№) (RSCO) — Победа за явным преимуществом по очкам.
 отзыв (№) (AB ABandon, ret) — Отзыв (выброс полотенца).
 травма (№) — травма одного из участников.
 неявка — поражение в связи с неявкой.

Национальные сборные

Зачет по медалям

Матрица противостояний призёров чемпионата 
Настоящая таблица отражает итоги личных поединков между членами сборных. Каждая ячейка содержит запись вида: В−П=±, где:
 В — количество побед в противостоянии членов национальных сборных
 П — количество поражений в противостоянии членов национальных сборных
 ± — разница побед и поражений.
В настоящей матрице учтены только результаты поединков стран-призёров чемпионатов.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты Европы по боксу
Международные спортивные соревнования в Пловдиве
Спорт в Болгарии в 2006 году
2006 год в боксе
Июль 2006 года
Чемпионаты Европы в 2006 году
Чемпионаты Европы в Болгарии
Международные соревнования по боксу в Болгарии